Johann Koelhoff ist der Name folgender Personen:

* Johann Koelhoff der Ältere († 1493), deutscher Drucker und Verleger 
 Johann Koelhoff der Jüngere († nach 1502), deutscher Drucker und Verleger